Kim Dzsongcshol (1947) dél-koreai költő
 Kim Dzsongcshol (1957) dél-koreai ökölvívó, olimpikon
 Kim Dzsongcshol (1972) észak-koreai maratonfutó, olimpikon
 Kim Dzsongcshol (1977) olimpiai ezüstérmes dél-koreai gyeplabdázó
 Kim Dzsongcshol (1981) észak-koreai pártfunkcionárius, Kim Dzsongil hajdani észak-koreai vezető fia